Malacacheta kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Malacacheta (ort), Minas Gerais, 
 Malacacheta (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar